Sincan ist:

 Sincan (Aserbaidschan), eine Gemeinde im aserbaidschanischen Rayon Oğuz
 Sincan (Ankara), Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Ankara
 Sincan (Ağrı), Köy in der türkischen Provinz Ağrı
 Sincan (Sivas), Köy in der türkischen Provinz Sivas